Data Center Vivo é um centro de processamento de dados localizado no município de Santana de Parnaíba. As instalações foram inauguradas no ano de 2012.

Características
Na época de sua inauguração os equipamentos e a administração do local estavam instalados em um prédio de 6 andares com 33.600 metros quadrados de área coberta. O espaço possibilitava a instalação de 1760 racks com capacidade para 80.000 servidores.

As instalações foram expandidas em 2018 com a incorporação de um novo prédio com  2.300 mil metros quadrados, com capacidade para mais 900 racks.

Venda
O data center foi adquirido em 2019 pela Asterion Industrial Partners empresa espanhola especializada em investimentos na área de infraestrutura.

Ligações externas

Empresas de tecnologia da informação do Brasil
Empresas de Santana de Parnaíba
Empresas fundadas em 2012